Aycinena y Piñol ist der Familienname folgender Personen:

Juan José de Aycinena y Piñol (1792–1865), guatemaltekischer Priester, Unternehmer und Politiker
Mariano de Aycinena y Piñol (1789–1855), guatemaltekischer Staatschef
Pedro de Aycinena y Piñol (1802–1897), guatemaltekischer Präsident